
Termin -{ECL}- ima više značenja.

 -{ECL}- () je generacija digitalnih logičkih kola.
 -{ECL}-, -{CCL21}-, hemokin (-{C-C}- motiv) ligand 21, je mali citokin iz -{CC}- hemokin familije.
 -{ECL}- je programski jezik razvijen na Harvardu.

Скраћенице